Лев Мінайович Пеньковський ( 31.01.1894, Кременчук — 26.07.1971, Москва) — російський радянський поет-перекладач. Багато зробив для ознайомлення російського читача з народним епосом і класикою Середньої Азії. Першим переклав киргизький народний епос «Манас», узбецький — «Алпамиш», казахський — «Киз-Жибек».

Життєвий шлях

Примітки

Джерела 

 «Манас» энциклопедиясы / Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, — 1995. 1-т. — 440 б. ISBN -5-89750-013-4

уродженці Кременчука
радянські перекладачі